Asbachtal steht für folgende geographische Objekte:

 Asbachtal (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet in Reichshof, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Naturschutzgebiet Asbachtal, Naturschutzgebiet in Essen, Nordrhein-Westfalen